Список лауреатов кинопремии «Сатурн» в категории «Лучшее специальное DVD-издание»:

Ссылки 
 
 

Номинации кинопремии «Сатурн»